Otto I van Palts-Mosbach (Mosbach, 24 augustus 1387 - Reichenbach, 5 juli 1461), was de jongste zoon van Rooms-koning en keurvorst Ruprecht III van de Palts en Elisabeth van Nürnberg. Otto was de eerste vorst van Palts-Mosbach. Daarnaast stond hij in dienst van zijn oudere broer en keurvorst Lodewijk III van de Palts. In 1448 volgde hij zijn kinderloze neef Christoffel op als vorst van Palts-Neumarkt. Otto stierf op 73-jarige leeftijd in het Klooster van Reichenbach.

Leven
Hij volgde in 1410 zijn vader op als paltsgraaf van Palts-Mosbach, met Ebrach, Sinsheim, Schriesheim, Ladenburg, Obrigheim. Met zijn broers had hij diverse rechtszaken, vooral met zijn broer keurvorst Lodewijk.

In 1430 verzocht hij de Duitse koning Sigismund de belening met het hertogdom Brabant, namelijk na de dood van Filips van Saint-Pol. Het hertogdom ging echter naar Filips de Goede, die een hereditair recht kon uitoefenen.

In 1436 werd hij regent van de keurpalts en nam in die functie deel aan de verkiezingen van Albrecht II en Frederik van Habsburg tot Rooms-Duits koning. Na het uitsterven van het Huis Palts-Neumarkt in 1448 wist hij dit Palts-Neumarkt in de Opper-Palts met zijn eigen vorstendom te verenigen.

Huwelijk en kinderen
Otto trouwde in 1430 met Johanna van Beieren, de oudste dochter van hertog Hendrik XVI de Rijke van Beieren-Landshut. Het paar kreeg negen kinderen:
 Margaretha (1432-1457), in 1446 gehuwd met graaf Reinhard III van Hanau-Münzenberg (1412-1452)
 Amalia (1433-1483), gehuwd met graaf Filips van Rieneck (1418-1488)
 Otto II (1435-1499), vorst van Palts-Mosbach 
 Ruprecht (1439-1482), administrator van Regensburg
 Albrecht (1448-1506), bisschop van Straatsburg
 Dorothea (1439-1482), priorin in Liebenau
 Johan (1443-1486), domproost in Augsburg en Regensburg
 Barbara (1444-1486), abdis in Liebenau.

Huis Palts-Mosbach
Vorst van Palts-Neumarkt
Vorst van Palts-Mosbach
Persoon in de 15e eeuw